

Cinema 
 XXL – film del 1997 diretto da Ariel Zeitoun
 XXL – film del 2004 diretto da Julio Sánchez Valdés

Musica 
 XXL – gruppo musicale macedone partecipante a Eurovision Song Contest 2000
 XXL – progetto musicale frutto della collaborazione fra Xiu Xiu e Larsen
 XXL – singolo di Mylène Farmer del 1995, tratto dall'album Anamorphosée
 XXL – singolo di Keith Anderson del 2005

Televisione 
 XXL – emittente televisiva francese

Radio  
 XXL - Altrimenti ci allarghiamo! – programma radiofonico andato in onda nell'estate 2009 su Rai Radio 2

Altro 
 XXL – rivista hip hop statunitense
 XXL – abbreviazione di Extra Extra Large